HMS Topaze steht für:

* HMS Topaze (1793), britisches Kriegsschiff
 HMS Topaze (1814), britisches Kriegsschiff
 HMS Topaze (1858), britisches Kriegsschiff
 HMS Topaze (1903), britisches Kriegsschiff